:
 Quality Street (confiserie)
 Quality Street, album de Doc Gynéco
 Quality Street (fanzine)
 , pièce de théâtre de J. M. Barrie
 Quality Street (La Galante Méprise), film de Sidney Franklin avec Marion Davies sorti en 1927
 Pour un baiser (Quality Street), film de George Stevens avec Katharine Hepburn sorti en 1937